Халимоновка, до ВОВ Филимоновка (), село,
Ковяжский поселковый совет,
Валковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321255404. Население по переписи 2001 г. составляет 39 (18/21 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Халимоновка находится в 2-х км от пгт Ковяги, примыкает к селу Трофимовка, в 2-х км проходит железная дорога, ближайшая станция Ковяги (~3 км) и Бараново (~4 км).
Рядом с селом лесной массив (дуб).

История 
 1665 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Филимоновка были 53 двора, пруд и две ветряные мельницы.

Экономика 
 В селе была молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района